Rio kan syfta på:
 Biografen Rio – en kvartersbiograf på Södermalm i Stockholm
 Rio – tidigare biograf på Södermalm, se Ricardo (biograf)
 Biografen Rio, Tomelilla – en premiärbiograf för flera av Svenska Ords filmer i Tomelilla
 Rio, Göteborg - före detta biograf i Göteborg